In questa voce sono elencati tutti gli isotopi dell'oro (Au), che partono dall'oro-169(169Au) (peso circa 169 uma) e vanno fino all'oro-205(205Au).
L'unico isotopo stabile dell'oro è il 197Au che compone tutto quello che comunemente viene commercializzato ed ha una massa di 196,966569 uma, mentre quello radioattivo più stabile è il 195Au con un'emivita di 186 giorni.

Massa atomica standard: 196,96655 uma

Tabella 

Oro
Oro